Callizonella är ett släkte av ringmaskar. Callizonella ingår i familjen Alciopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Callizonella